Op de 91e vrouweneditie van het US Open in 1977 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 1977.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Linky Boshoff en Ilana Kloss kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Martina Navrátilová en Betty Stöve won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Renée Richards en Betty-Ann Stuart in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tiende gezamen­lijke titel, de eerste (en enige) op de grandslam­toernooien. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners (waarvan twee grandslamtitels); de Nederlandse Stöve 39 (waarvan drie grandslamtitels).

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Naoko Satō uit Japan – zij verloren reeds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1977